Parfaite kan het volgende betekenen:

 Parfaite (motorfiets): historisch merk van motorfietsen
 Parfaite (katharisme): een vrouwelijke kathaarse geestelijke